Toto je seznam vítězek na grandslamových turnajích v tenise v otevřené éře, tedy po roce 1968.

Listina vítězek ženské dvouhry

Listina vítězek ženské čtyřhry

Listina vítězek smíšené čtyřhry

Související články 
 Rekordy WTA Tour

Grandslamové turnaje
Tenisové statistiky